Федеральный президент (бундеспрезидент) (), Президент ФРГ — должность главы федеративного государства в Германии (ФРГ) и лицо, находящееся на ней. 

Должность была учреждена в 1949 году, после создания Англией, Францией и США Федеративной Республики Германии. Федерального президента в Германии избирает Федеральное собрание — конституционный орган, созываемый специально для этой цели. В его состав входят депутаты бундестага и такое же число делегатов, избираемых государственными (земельными) парламентами федерации согласно принципам пропорциональности. Федеральный президент избирается большинством голосов сроком на пять лет. Переизбрание допускается один раз. Резиденции федерального президента — замок Бельвю в Берлине и вилла Хаммершмидта в Бонне. С 19 марта 2017 года должность занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

Функции и полномочия 
Прежде всего, федеральный президент (бундеспрезидент) исполняет представительские функции — он представляет ФРГ на международной арене и аккредитует дипломатических представителей. Кроме того, он обладает правом помилования заключённых.

В его официальные функции входит:
 Подписание и оглашение федеральных законов (при этом он имеет право осуществлять конституционный надзор за законотворческой деятельностью).
 Выдвижение кандидатуры федерального канцлера на рассмотрение парламента, утверждение федерального канцлера в должности и освобождение его от должности.
 Утверждение в должности и освобождение от должности федеральных министров по представлению федерального канцлера.
 Утверждение в должности и освобождение федеральных судей, федеральных служащих, офицеров и унтер-офицеров.

В вышеназванных случаях он является лишь исполнителем решений, принимаемых иными органами власти. Более серьёзными политическими полномочиями федеральный президент обладает только в исключительных случаях.

Ослабление позиций федерального президента на современном этапе развития германского государства объясняется печальным опытом Веймарской республики.

Выборы и присяга 
Федеральный президент по Конституции ФРГ выбирается Федеральным собранием сроком на 5 лет без прений. При вступлении в должность федеральный президент приносит перед собравшимися членами бундестага и бундесрата следующую присягу: 

Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, умножая его достояние, оберегать его от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне Бог. 
 
 
Согласно Конституции, эта присяга может быть произнесена без религиозного обращения.

Выбор кандидата 
К выборам президента в Федеративной Республике Германия, как и в других странах, предъявляются определённые требования. Эти требования изложены в статье 54 Основного закона ФРГ. Во-первых, это национально-гражданский ценз, то есть кандидат в президенты ФРГ должен обязательно обладать её гражданством («каждый немец» может стать президентом). Во-вторых, это наличие избирательного права, то есть права быть избранным в нижнюю палату парламента (бундестаг). В-третьих, это возрастной ценз, то есть возраст кандидата в президенты должен быть не меньше сорока лет. Непосредственное переизбрание допускается только один раз.

См. также 
 Список президентов Германии
 Рейхспрезидент Германии

Примечания

Ссылки 

 Федеральные президенты на Политическом атласе
 Федеральный президент Германии (Der Bundespräsident)
 Власть Германии: Канцлер, Правительство, Президент (BRD.SU: Bundesrepublik Deutschland)

Германия
Списки политиков Германии